Deutscher Fernsehfunk, een voormalig televisiestation uit Oost-Duitsland
 Disposable Film Festival, een filmfestival in San Francisco
 2,5-diformylfuraan, een chemische verbinding